Shadowmaker (álbum de Apocalyptica)
 Shadowmaker (álbum de Running Wild)

Desambiguação